Adelphailurus (griech. ἀδελφός adelphós "Bruder" und αἴλουρος aíluros "Katze") ist eine fossile Katzengattung, die während des späten Miozäns im westlichen Nordamerika vorkam.
Einzige bekannte Art ist Adelphailurus kansensis, die vor allem durch ein Oberkieferfragment aus dem Edson Quarry im US-Bundesstaat Kansas bekannt ist.

Merkmale 
Fossilmaterial von Adelphailurus wurde bisher nur spärlich und fragmentarisch gefunden. Die zu der Gattung gerechneten Funde lassen auf eine mit dem heutigen Puma vergleichbare Größe schließen. Die Bezahnung weist die Gattung als primitives Mitglied der Metailurini aus. So besaß Adelphailurus im Oberkiefer zwei Prämolaren, ein Merkmal, das sich nur bei frühen Katzen findet. Der Eckzahn besaß sowohl eine vordere als auch eine hintere Schneidkante. Postcraniale Skelettelemente sind kaum überliefert, so liegen bisher Reste vom Oberarmknochen, Speiche, Elle und vereinzelt Fingerglieder vor.

Lebensweise 

Paläoökologische Untersuchungen ergaben, dass Adelphailurus im späten Miozän (lokalstratigraphisch Hemphilium genannt) vor  bis  Millionen Jahren in einer savannen- oder steppenartigen offenen Landschaft lebte, die von zahlreichen großen Pflanzenfressern bewohnt war. Der Lebensraum ähnelte dem der heutigen Serengeti, ohne aber deren hohe Biodiversität zu erreichen.

Systematik 
Innere Systematik der Machairodontinae nach Piras et al. 2018

Adelphailurus wird der Tribus Metailurini innerhalb der Unterfamilie der Felinae zugeordnet, von denen allgemein nur wenig Fossilien bekannt sind. Es handelt sich bei der Gattung daher um einen näheren Verwandten der heutigen Katzen. Erstmals beschrieben wurde die Gattung von Claude W. Hibbard 1934, dabei gilt ein vorderer Teil eines Schädels mit beinahe vollständiger Bezahnung, es fehlt lediglich der erste rechte Molar, als Holotyp (Exemplarnummer KUVP 3462) aus der Edson Quarry in Kansas. Bisher ist nur einer Art, Adelphailurus kansensis anerkannt, möglicherweise liegen aus WIkieup in Arizona und Optima in Oklahoma Reste einer zweiten, bisher nicht beschriebenen Art vor.

Ein in Südafrika gefundenes Oberkieferfragment, das als Felis obscura beschrieben wurde, weist trotz der geographischen Distanz überraschend große Ähnlichkeiten mit den Kieferfunden von Adelphailurus auf. Es finden sich jedoch Unterschiede bei der Bezahnung.

Literatur 
 Alan Turner: The big cats and their fossil relatives. Columbia University Press, New York NY 1997, ISBN 0-231-10229-1.

Weblinks 
 Adelphailurus im Paleobiology Database

Einzelnachweise 

Säbelzahnkatzen
Machairodontinae